Hugo Proulx (né le  à Drummondville, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel québécois de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1990-1991 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ ||52 ||15 ||39 ||54 ||48 ||10 ||4 ||6 ||10 ||9
|-
|1991-1992 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ ||66 ||45 ||79 ||124 ||82 ||4 ||3 ||0 ||3 ||11
|-
|1992-1993 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ ||12 ||11 ||7 ||18 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 || Lasers de Saint-Hyacinthe || LHJMQ ||29 ||19 ||50 ||69 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || Olympiques de Hull || LHJMQ ||72 ||47 ||82 ||129 ||61 ||20 ||17 ||22 ||39 ||18
|-
|1994-1995 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL ||10 ||0 ||1 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1994-1995 || Monarchs de Greensboro || ECHL ||40 ||18 ||28 ||46 ||116 ||18 ||6 ||14 ||20 ||58 
|-
|1995-1996 || Wheels de Saginaw || CoHL ||4 ||2 ||3 ||5 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || Lizard Kings de Jacksonville || ECHL ||24 ||11 ||8 ||19 ||43 ||18 ||9 ||9 ||18 ||46
|-
|1996-1997 || Mallards de Quad City || CoHL ||69 ||48 ||58 ||106 ||82 ||15 ||8 ||11 ||19 ||12
|-
|1996-1997 || Pirates de Portland || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Mallards de Quad City || UHL ||54 ||33 ||48 ||81 ||95 ||12 ||3 ||2 ||5 ||6
|-
|1997-1998 || Dragons de San Antonio || LIH ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Wolves de Chicago || LIH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Mallards de Quad City || UHL ||50 ||19 ||33 ||52 ||60 ||16 ||3 ||13 ||16 ||16
|-
|1999-2000 || Mallards de Quad City || UHL ||70 ||40 ||60 ||100 ||91 ||13 ||5 ||12 ||17 ||18
|-
|2000-2001 || Mallards de Quad City || UHL ||69 ||26 ||53 ||79 ||107 ||12 ||9 ||5 ||14 ||18
|-
|2001-2002 || Mallards de Quad City || UHL ||38 ||22 ||31 ||53 ||104 ||12 ||3 ||7 ||10 ||18
|-
|2001-2002 || Royaux de Sorel || LHPSQ ||31 ||19 ||29 ||48 ||84 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Mallards de Quad City  || UHL ||29 ||6 ||20 ||26 ||70 ||11 ||4 ||3 ||7 ||31
|-
|2003-2004 || Mallards de Quad City || UHL ||58 ||19 ||26 ||45 ||133 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en juin 1972
Naissance au Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur du Laser de Saint-Hyacinthe
Joueur des Olympiques de Hull
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Monarchs de Greensboro
Joueur des Wheels de Saginaw
Joueur des Lizard Kings de Jacksonville
Joueur des Mallards de Quad City (UHL)
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Dragons de San Antonio
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Attaquant de hockey sur glace